Мікаела Фішер (Міка Ела Фішер)    Мюнхен, Німеччина   — німецька акторка і модель і  режисер, сценарист  і продюсер фільму.,

Біографія 
Фішер отримав її майстер-кравець диплом в будинок моди Макс Діетл Мюнхен. У Парижі вона працювала моделлю для модного будинку Martin Margiela Джон Гальяно, Hermès і інші. Вона отримала визнання в ролі актора за її роль у фільмі "Ne le dis à personne" (Не кажи нікому).. У 2013 році вона випустила свій перший короткометражний фільм Die Tapferen Haende im Chaos der Zeit.

Фільмографія

Режисер і продюсер 
 2013 — Die Tapferen Haende im Chaos der Zeit (Доблесні руки в хаосі часу)
 2014 — Victory's Short (Перемога коротка)
 2015 — Männin 
 2017 — L'architecte textile (Текстильний архітектор)

сценарист 
 2013 — Die Tapferen Haende im Chaos der Zeit (Доблесні руки в хаосі часу)
 2015 — Männin 
 2017 — L'architecte textile (Текстильний архітектор)

акторка 

 2005 — home cinema  — Сама
 2006 — Не кажи нікому — zak
 2006 — Everyone Is Beautiful Джон Гальяно Show  — Танцюрист танго Lady 2007 — La promenade
 2008 — Lisa
 2008 — Pour elle (Для неї)
 2009 — The Lost Door (Втрачені двері)  — Крістіна 2011 — Boro in the Box 
 2011 — Out of Fashion:Maison Martin Margiela
 2012 — The Naked Leading the Blind  — Martha 2013 — Star Meter: Cataracte  — Cataract 20A3 — Colt 45  — Mika 2013 — Die Tapferen Haende im Chaos der Zeit (Доблесні руки в хаосі часу)  — Модель 2014 — Victory's Short (Перемога коротка)  — Габріель Montvignier 2014 — Entre vents et marées  — Katarina 2015 — Mânnin  — Mânnin/ Адам/ Єва 2015 — The Artist Is Absent: A Short Film on Martin Margiela
 2017 — Odile dans la vallée (Одиллии в долині)  — Одиллии  2017 — The Women Collection (Колекція жінок)  — Карл Лагерфельд 2017 — L'architecte textile (Текстильний архітектор)  — Майстер кравця 2021 — Мартін Маржела. Своїми словами — Майстер кравця Нагороди    

 2015: Award of Merit (Women Filmmakers) Accolade Global Film Competition  — Männin
 2015: Award of Merit (Costume Design) Indie Fest  — Die Tapferen Haende im Chaos der Zeit
 2015:  Award of Recognition (Experimental) Indie Fest  — Die Tapferen Haende im Chaos der Zeit
 2015: Award of Merit (Film Short) Accolade Global Film Competition  — Die Tapferen Haende im Chaos der Zeit
 2014: Silver Chris Award (Best of Arts) Columbus International Film and Video Festival  — Die Tapferen Haende im Chaos der Zeit
 2012: best supporting actress American International Film Festival  — The Naked Leading the Blind.

Номінація 
 2015: best short film American Psychological Association APA Film Festival  — Männin
 2015: best short film  Milan International Film Festival Awards  —  Victory's Short
 2013: best director Maverick Movie Awards  —  Die Tapferen Haende im Chaos der Zeit 
 2013: best actress Northwest Ohio Independent Film Festival  —  The Naked Leading the Blind
 2012: best supporting actress Maverick Movie Awards  —  The Naked Leading the Blind

Примітки

Джерела 
 Міка'ела Фішер 
 
 PopMatters – The 20 Top Female Performances of 2008
 Wikimedia Міка'ела Фішер

Кіноактори XXI століття
Німецькі акторки
Німецькі моделі
Німецькі сценаристки
Німецькі кінорежисерки
Німецькі кінопродюсери
Уродженці Мюнхена